Příjmení Lacroix či LaCroix nosí více významných osobností:

 Alphonse LaCroix (1897–1973) – americký reprezentační hokejový brankář
 Christian Lacroix (* 1951) – francouzský módní návrhář a zakladatel stejnojmenného módního domu
 Gérald Cyprien Lacroix (* 1957) – kanadský římskokatolický kněz, arcibiskup québecký, kanadský primas a od roku 2014 také kardinál
 Léopold Victor de Lacroix (1878–1948) – francouzský diplomat
 Maxime Lacroix (* 1987) – kanadský hokejový útočník
 Remy LaCroix (* 1988) – americká pornoherečka
 Sylvestre François Lacroix (1765–1843) – francouzský matematik

dvojité
 Alex Boisvert-Lacroix (* 1987) – kanadský rychlobruslař

jiné
 Maurice Lacroix – švýcarský výrobce luxusních hodinek

související
 Delacroix